Johann Nepomuk Alber (1753-1830), théologien hongrois ;
 Monique Alber, pongiste française ;
 Reinhard Alber (1964-), coureur cycliste allemand ;
 Siegbert Alber (1936-2021), juriste et homme politique allemand.